Эрнст Альфред Уоллис Бадж (; 27 июля 1857 — 23 ноября 1934) — британский археолог, египтолог, филолог и востоковед, работавший в Британском музее и опубликовавший большое количество работ о Древнем Востоке.

Биография и деятельность 
Родился в Бодмине, Корнуолл, был внебрачным ребёнком; его мать была дочерью официанта в гостинице, про отца же нет никакой информации. Ещё в юные годы Бадж покинул Корнуолл и переехал в Лондон к бабушке и тёте. Начал интересоваться восточными языками с десятилетнего возраста, но в двенадцать был вынужден оставить школу и начать работать клерком, продолжая, однако, посвящать своё свободное время изучению иврита и сирийского, в чём ему помогал Чарльз Сигер. В 1872 году он серьёзно заинтересовался , одновременно начав много времени проводить в Британском музее. Сигер познакомил Баджа с Сэмюэлем Биршем, одним из первых британских египтологов и хранителем древностей, и его ассистентом Джоджем Смитом, будущим ассириологом. Смит активно помогал Баджу в изучении клинописи.

С 1872 по 1878 годы Бадж тратил на изучение ассирийского, заинтересовавшего его больше всего, всё свободное время и ходил в Британский музей мимо Собора св. Павла даже в обеденный перерыв. Однажды его заметил Джон Стайнер, органист собора и известный британский музыкальный деятель, который решил помочь молодому человеку осуществить его мечту стать ассириологом и обратился за этим к своему знакомому, бывшему премьер-министру Уильяму Гладстону. Гладстон согласился дать деньги для того, чтобы Бадж поступил в Кембриджский университет; там он учился с 1878 по 1883 годы, изучая семитские языки, включая сирийский, иврит, эфиопский и арабский, а также продолжая самостоятельно изучать ассирийский. В 1883 году он стал сотрудником Британского музея и был первоначально назначен в отдел ассирийских древностей, но затем перевёлся в отдел Древнего Египта, где под руководством Бирша изучал до смерти последнего древнеегипетский язык.

С 1886 по 1891 годы Бадж активно пытался установить контакты с торговцами древностями в Египте и Ираке, чтобы иметь возможность пополнять коллекции. Он совершил поездку в Стамбул, чтобы добиться от османского правительства разрешения на проведение раскопок в Ираке, и за пять лет совершил большое количество поездок в Египет и Ирак, привезя оттуда огромное количество экспонатов. В 1891 году он стал помощником хранителя египетских древностей в Британском музее, а в 1894 году — хранителем, оставаясь в этой должности до 1924 года и специализируясь на египтологии. Коллекция египетских и ассирийских древностей, собранная им, для своего времени была уникальной.

Бадж был автором большого количества работ по археологии Древнего Востока, древнеегипетским иероглифам и клинописи, а также по древнеегипетской религии. В 1920 году был посвящён в рыцари за свой вклад в науку, в 1924 году уволился из Британского музея, но продолжал писать книги до конца жизни.

Научные труды 
 1885 — The Sarcophagus of Anchnesraneferab queen of Ahmes II, king of Egypt about BC 564—526, Whiting, London
 1894 — The Mummy, Cambridge University Press, Cambridge
 1895 — The book of the dead, the papyrus of Ani in the British museum, London
 1896 — Some account of the collection of egyptian antiquities in the possession of lady Meux, Harrison, London
 1893 — The Book of Governors: The Historia Monastica of Thomas, Bishop of Margâ, A. D. 840
 1895 — The Book of the Dead: The Papyrus of Ani in the British Museum; the Egyptian Text with Interlinear Transliteration and Translation, a Running Translation, Introduction, etc., British Museum, Londres
 1904 — The Gods of the Egyptians, or, Studies in Egyptian Mythology, Methuen & Co. ltd., Londres
 1905 — The Egyptian Heaven and Hell, Kegan Paul, Trench, Trübner & Company, Limited, Londres
 1908 — The Book of the Kings of Egypt, or, The Ka, Nebti, Horus, Suten Bȧt, and Rā Names of the Pharaohs with Transliterations, from Menes, the First Dynastic King of Egypt, to the Emperor Decius, with Chapters on the Royal Names, Chronology, etc., Kegan Paul, Trench, Trübner & Company, Limited., Londres
 1911 — Osiris and the Egyptian Resurrection, Illustrated after Drawings from Egyptian Papyri and Monuments, P. L. Warner, Londres
 1914 — The Literature of the Ancient Egyptians, J.M. Dent and sons, London
 1920 — An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, With an Index of English Words, King List and Geographical List with Index, List of Hieroglyphic Characters, Coptic and Semitic Alphabets, etc., John Murry, Londres
 1923 — Tutankhamen, amenism, atenism and egyptian monotheism with hieroglyphic texts of hymns to Amen and Aten, London
 1925 — The Mummy: A Handbook of Egyptian Funerary Archaeology, Cambridge University Press
 1926 — Cleopatra’s Needles and Other Egyptian Obelisks, The Religious Tract Society, London

Переводы на русский язык 
 
 , репр. : Алетейя, 2000.

Примечания

Литература 

 на русском языке

 
 на других языках
 
 Ismail, Matthew. 2011. Wallis Budge: Magic and Mummies in London and Cairo (Glasgow: Hardinge Simpole).
 Morrell, Robert. 2002. «Budgie…»: The Life of Sir E. A. T. Wallis Budge, Egyptologist, Assyriologist, Keeper of the Department of Egyptian and Assyrian Antiquities at the British Museum, 1892 to 1924.
 Sir Wallis Budge // Encyclopædia Britannica

Археологи Великобритании
Египтологи Великобритании